О’Доэрти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 О’Доэрти, Брайан — ирландский концептуальный художник, скульптор, критик и писатель.
 О’Доэрти, Майкл Джеймс (1874—1949) — католический прелат, первый епископ Замбоанги.